Bey (türkische Anredeform für „Herr“) steht für:

 Bey (Titel) (ursprünglich Beg, weiblich Begum), türkischer Titel,  für Titelträger siehe :Kategorie:Bey

Bey ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Bey (* 1939), US-amerikanischer Jazz-Sänger und Pianist
 Annette von der Bey (* 1965), deutsche Malerin und Illustratorin
 Augustin Bey (* 1995), französischer Leichtathlet
 David Bey (1957–2017), US-amerikanischer Boxer 
 Dawoud Bey (* 1953), US-amerikanischer Fotograf
 Emin Bey (* 1893–??), türkischer Fußballspieler
 Erich Bey (1898–1943), deutscher Admiral
 Essad Bey (geb. Lev Nussimbaum, 1905–1942), russischer Schriftsteller
 Faruq Z. Bey (1942–2012), US-amerikanischer Jazzmusiker und Lyriker
 Geraldine Bey (* 1935), US-amerikanische Jazzsängerin und Konzertorganisatorin
 Hannelore Bey (* 1941), deutsche Tänzerin
 Katja von der Bey (* 1962), deutsche Kunsthistorikerin und Feministin
 Maïssa Bey (* 1950), algerische Schriftstellerin
 Marki Bey (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Bey (1876–1947), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Mickey Bey (* 1983), US-amerikanischer Boxer
 Patrik Bey († 1723), deutscher Oberalter
 Saddiq Bey (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Salome Bey (1933–2020), kanadisch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Turhan Bey (1922–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Yaya Bey, US-amerikanische Musikerin

Bey ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Bey (Ain) im Département Ain
 Bey (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Bey-sur-Seille im Département Meurthe-et-Moselle

BEY steht als Abkürzung für:

 Flughafen Beirut, IATA-Code

Siehe auch:

 BAI
 Bay (Begriffsklärung)
 Bei

BEY